Cal Poly puede referirse a:

 Universidad Politécnica Estatal de California, universidad pública ubicada en la ciudad de San Luis Obispo (California).
 Universidad Politécnica de la Estatal de California, Pomona, universidad pública ubicada en la ciudad de Pomona (California).